Karoline von Nassau ist der Name folgender Personen:
* Karoline von Nassau-Saarbrücken (1704–1774), Pfalzgräfin und Herzogin bzw. Fürstin von Pfalz-Zweibrücken 
 Karoline von Oranien-Nassau-Diez (1743–1787), Fürstin von Nassau-Weilburg